Klangholz steht für:

 Klangholz (Musikinstrumentenbau), Holz zum Bau von Musikinstrumenten
 ein Perkussionsinstrument, siehe Claves